Mužská dvouhra Antalya Open 2018 probíhala ve druhé polovině června 2018. Do singlové soutěže antalyjského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl sedmý nasazený Japonec Júiči Sugita, kterého ve druhém kole vyřadil francouzský tenista Pierre-Hugues Herbert.

Vítězem se stal druhý nasazený Damir Džumhur, jenž ve finále zdolal francouzskou turnajovou jedničku Adriana Mannarina po třísetovém průběhu 6–1, 1–6 a 6–1. Pasivní poměr vzájemných zápasů snížil na 1–2. V probíhající sezóně si tak 26letý bosenský hráč připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour a první z trávy. Mannarino odešel z boje o titul poražen druhý ročník v řadě a celkově prohrál i pátý finálový duel v kariéře.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Antalya Open
ATP World Tour 2018
Tenis v Turecku v roce 2018